Sergio Álvarez Conde (1986-), futbolista gallec;
 Sergio Álvarez Díaz (1992-), futbolista asturià;
 Sergio Álvarez Guarín (1965-), escriptor colombià;
 Sergio Álvarez Mata (1962-), polític i advocat mexicà;
 Sergio Álvarez Moya (1985-), genet espanyol;
 Sergio Álvarez de Villamil (1889-1960), metge i polític madrileny;
 Sergio Ariel Álvarez, Don Belce (1952-), humorista gràfic argentí;